Cucaracha è un termine spagnolo per dire scarafaggio o anche sguattera ma può indicare anche:

Cinema 
 La Cucaracha, cortometraggio statunitense del 1934.
 La Cucaracha, film messicano del 1959.
 Invito ad uccidere (La Cucaracha), film statunitense del 1998 con Eric Roberts diretto da Jack Perez.

Musica 
 La cucaracha è una canzone popolare del Messico.